La Trinité ist der Name mehrerer Gemeinden und eines Verwaltungsgebiets in Frankreich:
 La Trinité (Alpes-Maritimes) im Département Alpes-Maritimes
 La Trinité (Eure) im Département Eure
 La Trinité (Manche) im Département Manche
 La Trinité (Martinique) im Überseedépartement Martinique
 La Trinité (Savoie) im Département Savoie

mit Namenszusatz:
 La Trinité-de-Réville im Département Eure
 La Trinité-des-Laitiers im Département Orne
 La Trinité-de-Thouberville im Département Eure
 La Trinité-du-Mont im Département Seine-Maritime
 La Trinité-Porhoët im Département Morbihan
 La Trinité-sur-Mer im Département Morbihan
 La Trinité-Surzur im Département Morbihan

Verwaltungsgebiet:
 Arrondissement La Trinité im Überseedépartement Martinique

La Trinité in Italien:
 Gressoney-La-Trinité, Ort im Aostatal

La Trinité ist der Ordensname von:

 Louis de la Trinité (1889–1964), französischer Ordenspriester, Admiral des freien Frankreich, Minister ohne Portefeuille, Generalgouverneur und Hochkommissar, siehe Georges Thierry d’Argenlieu
 Marie de la Trinité (1903–1980), französische Dominikanerin und Mystikerin

La Trinité bezeichnet mehrere Kirchen: 
 La Trinité (Paris)
 La Trinité (Aregno)

Siehe auch:
 Trinité